Der Kanton Mirande-Astarac ist ein französischer Wahlkreis in der Region Okzitanien. Er liegt im Arrondissement Mirande des Départements Gers. Der Hauptort des Kantons ist Mirande.

Geographie 
Der Kanton liegt im Süden des Départements an der Grenze zum Département Hautes-Pyrénées.

Geschichte 
Der Kanton wurde am 22. März 2015 im Rahmen der Neugliederung der Kantone neu geschaffen. Seine Gemeinden gehörten bis 2015 zu den Kantonen Mirande (23 Gemeinden), Miélan (19 Gemeinden) und Marciac (1 Gemeinde).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 43 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Wahlen zum Rat des Départements Gers 
Bei den Wahlen am 22. März 2015 erzielte keine Partei die Mehrheit. Bei der Stichwahl im 2. Wahlgang am 29. März 2015 gewann das Gespann Francis Dupouey/Céline Salles (Union de la gauche) gegen Jean-François Darroux/Muriel Larrieu (Divers droite) und Jacqueline Cornon/Jean-Luc Yelma (FN) mit einem Stimmenanteil von 51,36 % (Wahlbeteiligung: 63,69 %).

Einzelnachweise 

Mirandeastarac